Чемпионат Европы по академической гребле 1908 года проводился на Фирвальдштетском озере в Люцерне , Швейцария. Соревнования состоялись 30 августа и были только среди мужчин. Они соревновались в пяти классах лодок (M1x, M2x, M2+, M4+, M8+).

Медальный зачёт 
Четыре страны (Бельгия, Франция, Италия и Швейцария) соревновались в пяти видах соревнований.

Примечания